Имя:
 Имя — часть речи, дающая название для человека, продукта, идеи или концепции.
 Имя в грамматике — категория частей речи, противопоставляемых глаголу.
 Имя существительное — часть речи, для которой характерно значение предметности.
 Имя нарицательное — имя существительное, определяющее название (категорию) группы объектов.
 Имя собственное — слово или словосочетание для называния конкретного, определённого предмета или явления.
 Имя прилагательное — часть речи, обозначающая непроцессуальный признак предмета.
 Имя числительное —  часть речи, обозначающая число, количество и порядок предметов.
 Детское имя (в странах Восточной Азии) — неофициальное имя, использующееся только в кругу семьи.
 Имя при рождении — имя, получаемое человеком при рождении.
 Личное имя — социолингвистическая единица, разновидность имени собственного.
 Охранное имя — древнерусский обычай называть младенцев именами с отрицательным содержанием для отпугивания злых сил.
 Полное имя — используется для полного (традиционного или официального) именования человека.
 Титульное имя — полное официальное именование представителей знати.
 Родовое имя — часть полного имени, которая несёт информацию о происхождении человека.
 Среднее имя, или второе личное имя — имя, обычно расположенное между личным именем и фамилией.
 Тронное имя — официальное наименование, используемое некоторыми римскими папами, королями и другими правителями в период нахождения у власти.
 Храмовое имя — имя, которое древнекитайский правитель получал после смерти.
 Юридическое имя физического лица — имя, записываемое в официальных документах.
 Имя файла — строка символов, однозначно определяющая файл в пространстве имён файловой системы.

Фильмы:
 «Имя» — советский трагикомический фильм 1989 года режиссёра Бориса Рыцарева.
 «Имя» — французско-бельгийская комедия 2012 года режиссёров Александра де ля Пательера и Матьё Делапорта.

См. также 
 «Имена» — альбом российских музыкантов Евгения Маргулиса, Сергея Чигракова и Ромарио, выпущенный в 2010 году.
 Имена Аллаха
 Имена Бога в Библии
 Имена в каббале
 Имена и эпитеты Бога в иудаизме
 Имена Кришны
 Пространство имён